Server steht für:
 Server
 Server (Software)
 Server (Schiff)

Server ist der Familienname folgender Person:
 Pablo Varela Server (* 1942), spanischer Priester